Cypher (film)
 Cypher (Matrix)
 Sikorsky Cypher (Bezzałogowy aparat latający)
 Cypher transcoder
 W breakdance nazwa określająca okrąg, wewnątrz którego b-boye tańczą.
 Hip-hopowy jam session lub bitwa freestylowa.